Jelinek este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Elfriede Jelinek (n. 1946), scriitoare austriacă
 Žuži Jelinek (1920-2016), creatoare de modă și scriitoare croată din Ungaria